Le sigle CPTP peut faire référence à :
 Civilian Pilot Training Program, un programme d'entraînement de pilotes civils, supervisé par le Gouvernement des États-Unis de 1938 à 1944.
 Centre de physiopathologie de Toulouse, une UMR (unité mixte de recherche) de l'Université Toulouse-III-Paul-Sabatier, en France.